Mohamed Soliman Boraei Álvarez (Quito, 19 de agosto de 1984) es un escritor, empresario y conferencista ecuatoriano, siendo su obra más reciente el libro: "¿Por qué no te pegas un tiro? Un duelo entre el ego y el Amor".

Biografía 
Mohamed Boraei, nació en Quito, Ecuador en 1984, de padre egipcio y madre ecuatoriana. Realizó sus estudios universitarios en Ingeniería Industrial en la Universidad San Francisco de Quito, graduándose en 2013. Desarrolló su carrera profesional en el ámbito empresarial en diversos campos como consultoría empresarial, banca, transporte aerocomercial, turismo, retail y automotriz. Actualmente se encuentra dedicado a la academia, escritura y comunicación, enfocadas en gestión empresarial, responsabilidad social y el encuentro de propósito a nivel laboral, personal y espiritual.
Además de la escritura se ha desarrollado en otras actividades artísticas como pintura y poesía.

Obras publicadas 
En el 2020 escribe su primer libro "El Arte de Amarte" sin embargo, por decisiones personales, esta obra no fue publicada y no fue hasta el 2022 que publica su segundo libro titulado "¿Por qué no te pegas un tiro?" como un giro y respuesta a los temas erróneamente planteados en su primera obra escrita.

"¿Por qué no te pegas un tiro? - Un duelo entre el ego y el Amor" 
"¿Por qué no te pegas un tiro? - Un duelo entre el ego y el Amor" es un libro de relatos autobiográficos, consta de 7 capítulos comprendidos en historias cortas que narran experiencias de su autor desde los 3 años de edad, en las cuales invita al lector a adentrarse en su propia historia y reflexionar sobre sus objetivos, metas y propósitos en función del encuentro con el Amor. El libro actualmente se encuentra disponible en formato físico y digital en librerías alrededor del mundo y en diversas plataformas internacionales como Amazon, Google books, Barnes&Noble, entre otras.

Referencias 

 Entrevista Radio i99, Guayaquil, Ecuador 6 de diciembre de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=wMg1HigpWPU
 Entrevista Editorial Letrame, Madrid, España 7 de diciembre de 2022 https://www.youtube.com/watch?v=OtUq83Ehx50&t=42s
 "Por qué no te pegas un tiro? - Un duelo entre el ego y el Amor" http://mohamedboraei.com/mi-libro/

Literatura
Escritor ecuatoriano